Lascaridou ou 

 Catherine Lascaridou, enseignante et pédagogue grecque.
 Lalia Laskaridou, actrice grecque.
 Melina Laskaridou, actrice grecque.
 Sophía Laskarídou, peintre grecque.
 Olga Laskaridou, pas de description.